Василий Мещерский:
 Мещерский, Василий Иванович (в монашестве Евдоким; 1869—1935) — деятель обновленчества, обновленческий митрополит Одесский, председатель обновленческого Синода.
 Мещерский, Василий Никитич (1754—1800) — князь, генерал майор.